Нижче наведено список 319 муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна.

Лот і Гаронна

Лот і Гаронна